Glaphyridae är en familj av skalbaggar. Glaphyridae ingår i överfamiljen Scarabaeoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Glaphyridae 208 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Glaphyridae